Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Montérégie

Acton Vale

Ange-Gardien

Beauharnois 
 

Recomptage pour le poste de conseiller #6.

Belœil

Béthanie

Boucherville

Brome

Brossard

Calixa-Lavallée

Candiac

Carignan

Chambly

Châteauguay

Contrecœur

Coteau-du-Lac

Delson

Dundee

Elgin

Franklin

Godmanchester

Havelock

Hemmingford (municipalité de canton)

Hemmingford (municipalité de village)

Henryville

Hinchinbrooke

Howick

Hudson

Huntingdon

L'Île-Cadieux

L'Île-Perrot

La Prairie

La Présentation

Lacolle

Léry

Les Cèdres

Les Coteaux

Longueuil

Marieville

Massueville

McMasterville

Mercier

Mont-Saint-Grégoire

Mont-Saint-Hilaire

Napierville

Notre-Dame-de-l'Île-Perrot

Noyan

Ormstown

Otterburn Park

Pincourt

Pointe-des-Cascades

Pointe-Fortune

Richelieu

Rigaud

Rivière-Beaudette

Rougemont

Roxton

Roxton Falls

Saint-Aimé

Saint-Alexandre

Saint-Amable

Saint-Anicet

Saint-Antoine-sur-Richelieu

Saint-Barnabé-Sud

Saint-Basile-le-Grand

Saint-Bernard-de-Lacolle

Saint-Bernard-de-Michaudville

Saint-Blaise-sur-Richelieu

Saint-Bruno-de-Montarville

Saint-Césaire

Saint-Charles-sur-Richelieu

Saint-Chrysostome

Saint-Clet

Saint-Constant

Saint-Cyprien-de-Napierville

Saint-Damase

Saint-David

Saint-Denis-sur-Richelieu

Saint-Dominique

Saint-Édouard

Saint-Étienne-de-Beauharnois

Saint-Georges-de-Clarenceville

Saint-Gérard-Majella 
 

Recomptage qui confirme l'égalité des voix pour le poste de conseiller #4 le . Un tirage au sort est organisé et favorise Mélanie Parenteau qui devient conseillère au siège #4.

Saint-Hugues

Saint-Hyacinthe

Saint-Isidore

Saint-Jacques-le-Mineur

Saint-Jean-Baptiste

Saint-Jean-sur-Richelieu

Saint-Joseph-de-Sorel

Saint-Jude

Saint-Lambert

Saint-Lazare

Saint-Liboire

Saint-Louis

Saint-Louis-de-Gonzague

Saint-Marc-sur-Richelieu

Saint-Marcel-de-Richelieu

Saint-Mathias-sur-Richelieu

Saint-Mathieu

Saint-Mathieu-de-Belœil

Saint-Michel

Saint-Nazaire-d'Acton

Saint-Ours

Saint-Patrice-de-Sherrington

Saint-Paul-d'Abbotsford

Saint-Paul-de-l'Île-aux-Noix

Saint-Philippe

Saint-Pie

Saint-Polycarpe

Saint-Rémi

Saint-Robert

Saint-Roch-de-Richelieu

Saint-Sébastien

Saint-Simon

Saint-Stanislas-de-Kostka

Saint-Télesphore

Saint-Théodore-d'Acton

Saint-Urbain-Premier

Saint-Valentin

Saint-Valérien-de-Milton

Saint-Zotique

Sainte-Angèle-de-Monnoir

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Sainte-Anne-de-Sorel

Sainte-Barbe

Sainte-Brigide-d'Iberville

Sainte-Catherine

Sainte-Christine

Sainte-Clotilde

Sainte-Hélène-de-Bagot

Sainte-Julie

Sainte-Justine-de-Newton

Sainte-Madeleine

Sainte-Marie-Madeleine

Sainte-Marthe

Sainte-Martine

Sainte-Victoire-de-Sorel

Salaberry-de-Valleyfield

Sorel-Tracy

Terrasse-Vaudreuil

Très-Saint-Rédempteur

Très-Saint-Sacrement

Upton

Varennes

Vaudreuil-Dorion

Vaudreuil-sur-le-Lac

Venise-en-Québec

Verchères

Yamaska

Notes et références 

 Maire et conseillers à la dissolution du conseil d'après le site internet de la municipalité en .
 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Montérégie
Histoire de la Montérégie
 Résultat